le baron Luc Bertrand (né en 1951), homme d'affaires belge ;
 Luc Bertrand, directeur financier québécois.